Геркулес () — римский аналог древнегреческого героя Геракла. 

Геркулес также может также означать:

Астрономия 
 Геркулес — созвездие.
 Геркулес — кратер на видимой стороне Луны.
 Геркулес — карликовая сфероидальная галактика, расположенная в созвездии Геркулеса.
 Геркулес X-1 — рентгеновский двойной источник промежуточной мощности.
 Геркулес А — яркий радиоисточник, расположенный в созвездии Геркулеса.

Техника 
 Геркулес — парусный корвет Каспийской флотилии России.
 Геркулес — пароход, построенный на Ижорском заводе в 1832 году.
 Геркулес — самосвал с сочленённой конструкцией шасси и капотной компоновкой.
 Локхид C-130 Геркулес — военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules.
 Hughes H-4 Hercules — американский военно-транспортный гидросамолёт.
 Bristol Hercules — английский звездообразный поршневой авиамотор.
 Геркулес — советский проект разгонного блока с ядерными двигателями, который позволил бы выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку весом до 100 тонн.
 Геркулес — советский проект солнечного межорбитального электроракетного буксира.
 Hercules Graphics Card — стандарт мониторов и видеоадаптеров.
 Hercules — эмулятор мейнфреймов IBM System/360, IBM System/370, ESA/390, z/Architecture.
 Hercules (микропроцессор) (англ.) - семейство микропроцессоров архитектуры ARM, выпускаемых компанией Texas Instruments.
 Disney’s Action Game Featuring Hercules — видеоигра, выпущенная в 1997 году одновременно с выходом мультфильма «Геркулес».
  — американский производитель дизельных двигателей.

Зоология 
 Жук-геркулес () — жук из подсемейства Dynastinae семейства пластинчатоусые. Считается одним из самых крупных жуков на Земле.
 Павлиноглазка геркулес () — ночная бабочка из рода Coscinocera в составе семейства павлиноглазок (Saturniidae).
 Геркулес — лигр, самый крупный представитель кошачьих на 2009 год, занесённый в книгу рекордов Гиннесса.

Искусство 
 Геркулес — утраченная мраморная скульптура Микеланджело.
 Геркулес Фарнезский — одна из наиболее знаменитых скульптур античности.
 Геркулес — оратория Генделя.
 Геркулес — памятник архитектуры в городе Кассель, Германия.

Субъекты хозяйственной деятельности 
 «Геркулес» — предприятие, которое производит замороженные полуфабрикаты, мороженое и молочную продукцию на Украине и его торговая марка.
 Hercules Cycle and Motor Company — британская компания-производитель велосипедов.
 Hercules Gas Engine Company — американская машино- и двигателестроительная компания, занимавшаяся производством багги.
 Hercules GmbH — немецкая автомобильная компания, производитель мотоциклов и велосипедов.
 Hercules Inc. — американская химическая компания, производитель боеприпасов и ракетного топлива.

Другое 
 Геркулес — популярная в Советском Союзе марка овсяных хлопьев.
 Геркулес - советский сорт овса (создан в 1973 году)
 «Геркулес» — журнал по силовым видам спорта.
 Операция «Геркулес» — кодовое название планируемой высадки итало-немецких войск на остров Мальта, во время Второй мировой войны.

См. также 
 Башня Геркулеса
 Геракл (значения)

Примечания